Aceasta este o listă de state, cu numărul de polițiști și raportul lor la populația totală.

 : exclude zonele care nu sunt controlate de Republica Cipru

Surse 

Poliție
Poliție